Саперка — название населённых пунктов в России:

 Сапёрка — хутор в Саракташском районе Оренбургской области, Воздвиженский сельсовет.
 Сапёрка — хутор в Саракташском районе Оренбургской области, Желтинский сельсовет.

См. также 
 Сапёрный